Županovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Županovice (okres Jindřichův Hradec)
 Županovice (okres Příbram)